Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis 
38e régiment d'infanterie (États-Unis)

France 
 d'infanterie (France)
 d'infanterie coloniale
 d'infanterie territoriale
38e régiment de marche

Homonymie d'unités militaires